Hohenzollernweg ist der Name folgender Wege:
 Hohenzollernweg (Fernwanderweg), ein etwa 223 Kilometer langer Fernwanderweg in Baden-Württemberg
 Hohenzollernweg (Radweg), ein 188 Kilometer langer Radfernweg von Esslingen zum Bodensee, Baden-Württemberg
 KulturWanderweg Hohenzollern, ein 22 Kilometer langer Wanderweg von Langenzenn über Cadolzburg nach Roßtal, Mittelfranken
 ein Rundwanderweg um die Burg Hohenzollern, Baden-Württemberg
 ein 30 Kilometer langer Radweg von Heilsbronn nach Cadolzburg, Bayern